Qāsemlū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qāsemlū (ort i Västazarbaijan), 
 Qāsemlū (ort i Ardabil), 

Robotskapade Iranförgreningar